Архела́й (, ) — имя персонажей из античных мифов и истории:

 Архелай — сын Геракла.
 Архелай (сын Темена) — мифический предок Александра Македонского. Один из Гераклидов (потомков Геракла), сын Темена, царя Аргоса.
 Архелай — один из сыновей Египта, убит своей женой-данаидой Анаксибией.
 Архелай — сын Электриона и Анаксо.

 Правители и военачальники

 Архелай (царь Спарты) (IX век до н. э.) — царь Спарты из рода Агидов.
 Архелай (царь Македонии) (V—IV века до н. э.) — македонский царь (413—399 годы до н. э.).
 Архелай (стратег Сузианы) (IV век до н. э.) — македонский стратег Сузианы.
 Архелай (сын Андрокла) (IV век до н. э.) — фрурарх бактрийского города Аорна.
 Архелай (полководец) (II—I века до н. э.) — военачальник Первой Митридатовой войны.
 Архелай (I век до н. э.) — верховный жрец в Беллоне и Комане (Каппадокия), царь Египта (56—55 годы до н. э.) благодаря второму браку с Береникой IV. Сын полководца Архелая от Атенаиды, дочери Ариобарзана I Каппадокийского (см.: ).
 Архелай Филопатор (I век до н. э. — 17 н. э.) — царь Каппадокии (36 год до н. э. — 17 год н. э.). Сын царя Египта Архелая.
 Ирод Архелай (23 год до н. э. — 18 год н. э.) — этнарх Самарии, Иудеи и Идумеи (4 год до н. э. — 6 год н. э.). Сын Ирода I, зять Архелая Филопатора.

 Учёные и поэты

 Архелай (философ) (V век до н. э.) — древнегреческий натурфилософ, ученик Анаксагора, предположительно, учитель Сократа.
 Архелай из Херсонеса (125 год до н. э.) — эллинистический египетский поэт.

 Епископы

 Архелай, епископ Месопотамский  (конец III века) — епископ, христианский сирийский писатель, существование которого под вопросом.